Чемпионат Америки по международным шашкам среди мужчин 2013 проходил с 17 февраля по 3 марта в Порт-оф-Спейне, Тринидад и Тобаго по круговой системе. В турнире приняли участие 20 спортсменов из 12 стран, в том числе 2 международных гроссмейстера, 1 международный мастер и 3 мастера ФМЖД. Победу одержал международный гроссмейстер Аллан Силва из Бразилии, второе место у представителя США Николас Деривал, третье место присуждено Анхелю Мехея из Доминиканской Республики по дополнительным критериям. Первые четыре шашиста приняли участие в чемпионат мира 2013 года от Америки.

Результаты

Классические 

GMI — международный гроссмейстер 

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 
 сайт турнира

Чемпионаты Америки по международным шашкам
2013 год в шашках